Molekulska formula -{C12H11N3O}- se može odnositi na:

 CP-93,129
 SIB-1757

en:C12H11N3O